Trillian est un personnage du Guide du voyageur galactique.
 Trillian est un client de messagerie instantanée multi-protocoles.

Voir aussi 
 Trillion
 Trillium